Anopheles stephensi — вид малярийных комаров Индии, тот же морфологически идентичный вид комаров, наряду со всеми другими основными переносчиками малярии; однако A. stephensi ещё не был включён ни в один из этих комплексов. Тем не менее, существуют две расы A. stephensi, основанные на различиях в размерах яиц и количестве гребней на яйцах; как A. stephensi sensu stricto, типовая форма, является компетентным переносчиком малярии, который имеет место в городских районах, и A. s. mysorensis, разновидность разновидности, существует в сельской местности и демонстрирует значительное зоофильное поведение, что делает его бедным переносчиком малярии. Однако А. s. mysorensis является пагубным вектором в Иране. Промежуточная форма также существует в сельских общинах и пригородных районах, хотя её переносной статус неизвестен. Около 12 % случаев заболевания малярией в Индии связано с A. stephensi.

Среда обитания 
В сельской местности личинки A. stephensi могут существовать во многих водных средах обитания, таких как пруды, ручьи, болота, болота и другие источники стоячей воды. Они могут также занимать меньшие окружающие среды, такие как отверстия дерева, пазухи листьев и искусственные контейнеры. Личинки A. s. mysorensis исключительно предпочитают занимать каменные горшки и глиняные сосуды. Этот вид также способен выдерживать высокие уровни солёности и, как было установлено, легко размножается в воде, где солёность равна или даже превосходит солёность морской воды. Кроме того, А. stephensi размножается в ряде различных водоемов в городских районах, но преимущественно в искусственных контейнерах, стенах, верхних резервуарах и резервуарах для воды на уровне земли.

Большинство личинок питается микроорганизмами и взвешенными в воде частицами вещества. Однако, позже в развитии, взрослые самцы питаются нектаром цветов, в то время как самки принимают в пищу кровь, которая помогает произвести жизнеспособные яйца.

Распространение 
A. stephensi — субтропический вид, который преобладает на Индийском субконтиненте (кроме Непала и Шри-Ланки), а также распространен в регионе Ближнего Востока и Южной Азии, существующий в таких странах, как Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Китай, Египет, Индия, Иран, Ирак, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия и Таиланд. Было обнаружено, что A. stephensi был установлен на Африканском континенте, в Джибути на Африканском Роге в 2014 году, а также в 2017 году в Эфиопии.

Сезонная активность 
A. stephensi считается эндофильным и эндофагическим, независимо от того, что он может питаться на открытом воздухе летом, когда погода теплее и люди и животные чаще спят на открытом воздухе. Привычки кормления не показали никаких изменений между сезонами. Взрослые самки, как правило, кормятся чаще ночью в течение лета, а не в течение дня зимой. A. stephensi предпочитает питаться кровью людей перед животными в городских районах, где они находят их круглый год.

Паразиты 
A. stephensi является важным переносчиком малярии человека вида Plasmodium falciparum.

Примечания 

Малярийные комары
Животные, описанные в 1901 году